Щётка — многозначный термин.

 Щётка— щетинно-щёточное изделие, предмет для чистки чего-либо
 Зубная щётка
 Проволочная щётка для чистки напильников, поверхности от ржавчины и других применений.
Щётка — деталь щёточно-коллекторного узла в электродвигателях.
 Щётки для игры на ударных инструментах

См. также 

 Королева Зубная Щётка (мультфильм)

Галерея